Купково — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в Добручинской волости Гдовского района.

Расположена в 24 км к северо-востоку от Гдова и в 9 км к северо-востоку от волостного центра, деревни Добручи, на автодороге Гдов — Сланцы — Санкт-Петербург ().

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 35 человек.

Ссылки 
 Сайт Гдовского района. Добручинская волость

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района